Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leoš Friedl e David Škoch che hanno battuto in finale Tim Crichton e Todd Perry 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)
 Aleksandar Kitinov /  Paul Rosner (semifinali)

 Leoš Friedl /  David Škoch (Campioni)
 Tim Crichton /  Todd Perry (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 2002